Дубровська сільська рада — назва окремих сільських рад Росії та Української РСР.

Дубровська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край
 Дубровська сільська рада — сільське поселення, Шарлицький район, Оренбурзька область

Дубровська сільська рада — колишня назва Дібрівської сільської ради, Базарський район, Житомирська область
 Дубровська сільська рада — колишня сільська рада, Брусилівський район, Житомирська область
 Дубровська сільська рада — колишня сільська рада, Олевський район, Житомирська область
 Дубровська сільська рада — колишня сільська рада, Ярунський район, Житомирська область